Зоуи Клеър Дешанел () е американска актриса и певица.

Биография

Семейство 
Родена е през 1980 г. в Лос Анджелис. Родителите ѝ са режисьорът и оператор Кейлъб Дешанел и актрисата Мери Джо Дешанел. Наименувана е на Зоуи Глас, персонаж от новелата на Селинджър „Франи и Зоуи“. Има по-голяма сестра Емили Дешанел, която също е актриса.

Актьорска кариера 
През 1998 г. участва в епизод на сериала „Тайните на Вероника“, а през 1999 г. прави филмовия си дебют в „Мъмфорд“.

През 2011 г. е номинирана за награда Златен глобус за най-добра актриса в сериал – комедия за ролята си в ситкома „Кое е това момиче?“.

Филмография

Източници

Външни препратки 
 

Американски актриси
Американски музиканти феминисти
Американски озвучаващи актриси
Американски музиканти
Родени в Лос Анджелис